Abraham Loeb (1962), dit Avi Loeb, un physicien théoricien américano-israélien
 Caroline Loeb (1955), une actrice, animatrice de radio et chanteuse française
 Chuck Loeb (1955-2017), un guitariste de jazz américain
 Denise Loeb (1902–2004), véritable nom de Denise Colomb
 Gérald M. Loeb (1899-1974), financier et auteur américain et fondateur du prix Gérald Loeb
 Henri Loeb (1805-1890), grand-rabbin de Belgique de 1834 à 1866.
 Isidore Loeb (1839-1892), philologue et historien français 
 Jacques Loeb (1859–1924), un biologiste américain d’origine allemande 
 James Loeb (1867–1933), banquier américain. Il a donné son nom à :
 Kuhn, Loeb & co, une ancienne banque américaine
 Loeb Classical Library, une collection de classiques grecs et latins 
 Janice Loeb (1902-1996), documentariste américaine
 Jeph Loeb (1958), un scénariste américain de bandes dessinées, de films et de séries télévisées
 John Langeloth Loeb Jr.  (1930-), homme d'affaires américain ;
 Jules Loëb (1852 -1933), violoncelliste français ;
 Lera Loeb, écrivaine, productrice et cinéaste d'origine ukrainienne ;
 Lisa Loeb (1968), une chanteuse américaine
 Richard Loeb (1905–1936), criminel américain 
 Michel Loeb (1931), peintre français
 Pierre Loeb (1934), peintre
 Pierre Loeb (1897–1964), galeriste français
 Sébastien Loeb (1974), pilote automobile français, nonuple champion du monde de rallye

Voir aussi

 Jacques Lob (1932–1990), un auteur de bande dessinée français
 Michel Leeb (1947), humoriste
 Paul Lob
Patronyme anglais
Patronyme juif